Sezon 2010 w British GT – osiemnasta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 5 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 16 października na torze Donington Park, po rozegraniu 13 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3

G4 
{|
|

GT Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2010
2010 w sportach motorowych
2010 w Wielkiej Brytanii
2010 w Belgii